Сохондо:

 Голец Сохондо — горный массив в Забайкальском крае России, см. Сохондинский заповедник.
 Сохондо — село в Забайкальском крае России.
 Сохондо — грузовая станция Читинского отделения Забайкальской железной дороги, код станции 941403. Четыре пригородных поезда в сутки: два в направлении Могзон — Чита II и два в обратном направлении.